Hina peut désigner :
 Hina, une divinité polynésienne
 Hina, une commune du Cameroun
 Love Hina, un manga japonais
 Hina matsuri, une fête japonaise

Voir aussi 
 Hinna, un arrondissement de la ville de Stavanger en Norvège.